Аскер (арап. -{عسكر}- (војска), , татар. гаскәр) је арапска реч за војника, коју су такође преузели у туркијски народи (Турци, Татари).

Историја 

Аскери су код нас били чест назив за османске војнике. За време рата за Нагорно-Карабах Јермени су азербејџанске војнике звали аскери.

Види још 

 Турцизми

Референце 

Османско царство
Администрација
Турцизми
Арабизми